Rauhenberg ist der Name von geographischen Objekten:

Ortsteile:
 Rauhenberg (Helmbrechts), Ortsteil der Stadt Helmbrechts, Landkreis Hof, Bayern
 Rauhenberg (Wiesenttal), Ortsteil des Marktes Wiesenttal, Landkreis Forchheim, Bayern

Berge (sortiert nach Höhe):
 Rauhenberg (Schladminger Tauern) (2585 m), in den Schladminger Tauern beim Steinriesental, Österreich
 Rauhenberg (Tegernseer Berge) (1703 m), in der Gemeinde Rottach-Egern, Landkreis Miesbach+, Bayern
 Rauhenberg (Allgäu) (1124 m), im Allgäu bei Gunzesried in der Gemeinde Blaichach, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Rauhenberg (Frankenwald) (706 m), im Frankenwald bei Helmbrechts-Rauhenberg, Landkreis Hof, Bayern
 Rauhenberg (Hegau) (621,3 m), im Hegau bei Gailingen am Hochrhein, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Rauhenberg (Bayerischer Wald) (457 m), im Bayerischen Wald bei Wiesent, Landkreis Regensburg, Bayern

Siehe auch:
 Rauhberg
 Rauhe Berge
 Rauhe Burg
 Rauchenberg
 Rauenberg (Begriffsklärung)